Bräcke kan avse:

Geografi

Bräcke kommun, Jämtlands län
  Bräcke – tätort, järnvägsknut, centralort i Bräcke kommun
 Bräcke kyrka
 Bräcke samrealskola
 Bräcke station  – järnvägsstation
 Bräcke Polar Bears (Bräcke IK) – ishockeyklubb
 Bräcke SK – idrottsförening

Administrativa enheter
 Bräcke kommun
 Bräcke kommunvapen
 Bräcke kommunblock 
 Bräcke socken
 Bräcke landskommun 1863–1970
 Bräcke municipalsamhälle 19907–19955
 Bräcke distrikt
 Bräcke revir – skogsförvaltningsområde

Svenska kyrkan
 Bräcke församling  – tidigare församling 1863–2006
 Bräcke-Nyhems församling –  församling 2006– 
 Bräcke-Ragunda kontrakt  – tidigare kontrakt
 Bräcke-Revsunds pastorat – tidigare pastorat

Göteborgs kommun
 Bräcke, Göteborg – stadsdel på Hisingen
 Bräcke diakoni  – diakonistiftelse
 Bräcke kyrkogård, Göteborg
 Bräckelinjen – nedlagd spårvägslinje

Höganäs kommun
 Bräcke Mölla] – väderkvarn

Kungälvs kommun
 Bräcke by – bevyggelse
 Bräcke soldattorp – hembygdsmuseum

Uddevalla kommun
 Strand, Bräcke och Råssbyn – tidigare småort, nu del av tätorten Sjöskogen och Strand

Åmåls kommun
 Bräcke ängar och lövskogar – naturreservat
 Stora och Lilla Bräcke – naturreservat

Botanik
 Bräckesläktet, Saxifraga  –  växtsläkte

Se även
 Fjärås Bräcka  –  naturreservat i Kungsbacka kommun, ändmorän
  Bräckans IBK –  innebandyklubb med namn efter Fjärås Bräcka